Форленца Джузеппе Николо Леонардо (; 3 февраля 1757 — 22 июля 1833) — итальянский хирург, один из выдающихся офтальмологов XVIII—XIX веков. Завоевал репутацию лучшего окулиста времен Французской революции и Наполеоновской империи операциями на глазах, в том числе, по удалению катаракты.

Биография 
Родился Джузеппе Форленца в семье врачей 3 февраля 1757 года в Пикерно (Базаликата, Италия/ Picerno, Basilicata). Мать — Вита Пагано, отец — Филиче Форленца, дядя — Себастьяно Форленца, хирург (хирург-цирюльник) (Sebastiano Forlenza). Мужская линия происходила из дворянского рода Кейпс Минутоло из Руоти. После курсов в Руоти он переехал в Неаполь, чтобы изучать хирургию, затем были образовательные поездки на Сицилию, Мальту, в Грецию; продолжил свое образование во Франции под руководством французского хирурга, анатома Пьера-Жозефа Дезо (Pierre-Joseph Desault), с которым он стал близким другом и соратником в своих анатомических исследованиях. Впоследствии Форленце отправился в Англию, где он пробыл два года, работая в больнице Святого Георгия в Лондоне под началом шотландского хирурга Джона Хантера. Затем были Нидерланды и Германия, и только вернувшись во Францию, он начал карьеру офтальмолога. Форленца изображал различные заболевания глаз на восковых масках.

В 1797 году он проводил операции на глазах в доме престарелых в Париже, в присутствии комиссии, назначенной Институтом (Institut de France), а также несколькими членами правительства, французскими и иностранными учеными. В 1798 году он стал хирургом-окулистом в Доме Инвалидов (Hôtel National Des Invalides и Hôtel-Dieu) в Париже, где он спас зрение многим солдатам, вернувшимся из Египетской экспедиции (Armee de l,Orient). Среди его благодарных пациентов было много известных людей того времени: Жан-Этьен-Мари Порталис (Jean-Etienne-Marie Portalis) — министр по делам религий, кардинал Памфили (Giuseppe Maria Doria Pamphilj), поэт Понсе Дени Лебрюн (избавил его от катаракты, которой он страдал в течение двенадцати лет), который посвятил ему стих в своей оде под названием Les conquêtes de l’homme sur la nature.

В 1801 году министерство внутренних дел выдает Дж. Форленце разрешение на создание отделений глазных болезней при всех больницах Французской Республики. Наполеон, королевским указом, назначил Форленца «главным глазным хирургом лицеев, гражданских хосписов и всех благотворительных учреждений департаментов Империи» (1806г). Его деятельность распространилась на Англию и Италию, где он проводил бесплатные операции в таких городах, как Турин и Рим, помогал приюту для слепых «Casa dell, ergastolo» (Rome).

Форленце скончался 22 июля 1833 года в возрасте 76 лет от апоплексии/инсульта в «Кафе де Фуа» в Париже, где он часто проводил вечера.

Французский художник Жак-Антуан Валлен написал портрет Форленца Дж. в 1807 году, который ныне выставлен в Национальной портретной галереи в Лондоне и является её достоянием.

Библиография 
 Considérations sur l’opération de la pupille artificielle, 1805
 Notice sur le développement de la lumière et des sensations dans les aveugles-nés, à la suite de l’opération de la cataracte, 1817

Награды 
 Шевалье Почётного Легиона,
 Кавалер британского ордена Святого Мишеля и Святого Георгия.

Примечания

Литература 
 Rabbe, Sainte-Preuve, Biographie universelle et portative des contemporains, Chez l'éditeur, 1836, p.1721
 Joseph Fr. Michaud, Louis Gabriel Michaud, Biographie universelle, ancienne et moderne, Michaud frères, 1838, p.263
 Jan Ellen Goldstein, Console and Classify. The French Psychiatric Profession in the Nineteenth Century, Chicago Press, 2002, p. 63
 Almanach royal pour l’an MDCCCXXX, Testu et cie, 1830, p.283
 Ян Э. Голдстайн, пульт и классифицируют. Французская психиатрическая профессия в девятнадцатом веке, Chicago Press, 2 002

Офтальмологи XVIII века
Офтальмологи Италии
Хирурги Италии